Die Europameisterschaften im Gewichtheben 2023 finden vom 15. bis 23. April 2023 in der armenischen Hauptstadt Jerewan statt. Es werden die 101. Europameisterschaften der Männer und die 35. Europameisterschaften der Frauen sein. Veranstaltungsort ist der Sport- und Konzertkomplex Karen Demirtschjan.

Teilnehmende Nationen 
Insgesamt sind 319 Gewichtheber, 147 Männer und 172 Frauen, aus 40 Nationen für die EM gemeldet (ohne Reservisten).

Liste der Teilnehmernationen:

Belarussische und russische Gewichtheber sind auch bei diesen Europameisterschaften infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine nicht teilnahmeberechtigt.

Weblinks 
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2023 auf der Website der European Weightlifting Federation (englisch)

Einzelnachweise 

2023
Gewichtheben EM
Sportveranstaltung in Jerewan
Gewichtheben (Armenien)